Murphy est la version anglicisée du nom irlandais Ó Murchadha, qui signifie « fils de Murchadh ». Ces mots sont dérivés du nom de personne irlandais Murchadh, qui signifiait « guerrier de mer ». (Muir signifie « mer » et cath signifie « bataille »).

C'est le nom irlandais le plus courant.

Patronyme 

 Alan Murphy (1953-1989), guitariste de rock anglais ;
 Albie Murphy (1930-2000), footballeur irlandais ;
 
 Andrew Murphy (1969-), athlète australien ;
 Anna Murphy (1989-), musicienne et chanteuse suisse ;
 Art Murphy (1942-2006), pianiste et compositeur américain ;
 Arthur Murphy (1727-1805), écrivain et biographe britannique connu également sous le pseudonyme de Charles Ranger ;
 Audie Murphy (1924-1971), acteur américain, héros de guerre ;
 Averil Murphy (1947-), joueuse de squash anglaise ;  
 Barry Murphy (1982-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Ben Murphy (1942-), acteur américain ;
 Betty Murphy, actrice américaine ;
 Brenda Murphy, femme politique canadienne ;
 
 Brittany Murphy (1977-2009), actrice et chanteuse américaine ;
 Calvin Murphy (1948-), joueur de basket-ball américain ;
 Carolyn Murphy (1974-), mannequin et actrice américaine ;
  ;
 Charlie Murphy (1959-2017), acteur, humoriste et écrivain américain, frère d'Eddie Murphy ;
 Cheryl Murphy (1978-), karatéka américaine ;
 
 
 Cillian Murphy (1976-), acteur et musicien irlandais ;
 Clayton Murphy (1995-), athlète américain ;
 Con Murphy (1914-2002), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Connor Murphy (1993-), joueur de hockey sur glace américano-canadien ;
 Cormac Murphy-O'Connor (1932-2017), cardinal britannique ;
 Cory Murphy (1978-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Curtis Murphy (1975-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Dale Murphy (1956-), joueur de baseball américain ;
 
 
 Daryl Murphy (1983-), footballeur irlandais ;
 
 Dawn Gallagher Murphy, femme politique canadienne ;
 
 
 Dennis Murphy (1957-), joueur de hockey sur glace franco-américain ;
 Dervla Murphy (1931-2022), écrivain et cyclotouriste irlandaise ;
 Diane Murphy (1964-), actrice américaine ;
 Diarmuid Murphy (1975-), joueur irlandais de football gaélique ;
 Don Murphy (1966-), producteur américain ;
 Donna Murphy (née en 1957), actrice et chanteuse américaine ;
 Donnie Murphy (1983-), joueur de baseball américain ;
 Dudley Murphy (1897-1968), réalisateur américain ;
 Ed Murphy (1956-), joueur de basket-ball américain ;
 Eddie Murphy (1961-), humoriste, acteur et producteur américain ;
 Edna Murphy (1899-1974), actrice américaine ;
 
 Elliott Murphy (1949-), auteur-compositeur-interprète, musicien et écrivain américain ;
 Emily Murphy (1868-1933), magistrate et militante féministe canadienne ;
 Erik Murphy (1990-), joueur de basket-ball américano-finlandais ;
 Erin Murphy (1964-), actrice américaine ;
 
 Fred Murphy (1942-), directeur de la photographie américain ;
 Frederick Murphy (1874-1935), acteur américain ;
 Geoff Murphy (1946-2018), réalisateur, scénariste, producteur et acteur néo-zélandais ;
 Geordan Murphy (1978-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 George Murphy (1902-1992), danseur, acteur et homme politique américain ;
 Gerald et Sara Murphy, riches expatriés américains installés sur la Côte d'Azur ;
 Gillian Murphy (1979-), danseuse classique américaine ;
 Gord Murphy (1967-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Grainne Murphy (1993-), nageuse irlandaise ;
 Grayson Murphy (1995-), athlète américaine ;
 
 Isaac Murphy (1799-1882), gouverneur de l'Arkansas ;
 Jacey Murphy (1989-), joueuse canadienne de rugby à XV ;
 
 Jamie Murphy (1989-), footballeur écossais ;
 Jay Murphy (1962-), joueur de basket-ball américain ;
 Jazeel Murphy (1994-), athlète jamaïcain ;
 JB Murphy (1999-), coureur cycliste irlandais ;
 Jérôme Murphy-O'Connor (1935-2013), prêtre irlandais ;
 
 
 
 
 Johne Murphy (1984-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 John Cullen Murphy (1919-2004), dessinateur de bande dessinée américain ;
 John Ryan Murphy (1991-), joueur de baseball américain ;
 John Tuohill Murphy (1854-1926), spiritain irlandais ;
 Jordi Murphy (1991-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Joseph Murphy (1898-1981), auteur sur le subconscient, la pensée et l'autosuggestion ;
 Joseph Murphy (1968-), prélat irlandais du Saint-Siège ;
 Josh Murphy (1995-), footballeur anglais ;
 Julie Murphy, chanteuse galloise ;
 Justin Murphy (1978-), joueur de rugby à XIII ;
 Kelly Murphy (1989-), cycliste irlandaise ;
 Kelly Murphy (1989-), joueuse de volley-ball américaine ;
 Kenny Murphy (né en 1966), joueur de rugby irlandais ;
 
 Kim Murphy (1970-), actrice américaine ;
 Kyle Murphy (1991-), coureur cycliste américain ;
 Larry Murphy (1961-), joueur de hockey sur glace canadien ;
  (1983-), pratiquante de MMA américaine ;
 Lee Roy Murphy (1958-), boxeur américain ;
 Lizanne Murphy (1984-), joueuse de basket-ball canadienne ;
 Lizzie Murphy (1894-1964), joueuse américaine de baseball ;
 Luke Murphy (1989-), footballeur anglais ;
 Marie-Louise O'Murphy (1737-1814), maîtresse de Louis XV ;
 Mark Murphy (1932-2015), chanteur de jazz ;
 Martin Murphy (1971-), journaliste et écrivain argentin ;
 
 Matt "Guitar" Murphy (1927-2018), guitariste de blues ;
 
 Napoleon Murphy Brock (1945-), chanteur, saxophoniste et flûtiste américain ;
 Noel Murphy (1937-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Owen Murphy (1827-1895), homme politique québécois ;
 
 
 
 Phil Murphy (né en 1976), joueur de rugby à XV canadien ;
 Ralph Murphy (1895-1967), réalisateur américain ;
 Rex Murphy (1947-), commentateur politique canadien ;
 Rhys Murphy (1990-), footballeur irlandais ;
 
 Robert Murphy (1894-1978), diplomate américain ;
 Robert Cushman Murphy (1887-1973), ornithologue américain ;
 Róisín Murphy (1973-), chanteuse de musique électronique irlandaise ;
 Ron Murphy (1948-2008), ingénieur du son américain ;
 Rose Murphy (1913-1989), chanteuse et pianiste de jazz américaine ;
 Rosemary Murphy (1927-2014), actrice américaine ;
 Ryan Murphy (1965-), scénariste, producteur et réalisateur américain ;
 Ryan Murphy (1993-), hockeyeur canadien ;
 Ryan Murphy (1995-), nageur américain ;
 
 Seamus Murphy (1959-), photographe britannique ;
 Sean Murphy (né en 1980), dessinateur de comics ;
 Seán Murphy (1932-), joueur irlandais de football gaélique ;    
 Shannon Murphy (-), réalisatrice australienne ;
 
 Shawn Murphy (1951-), homme politique canadien ;
  (né en 1982), joueur de football américain ;
 Shay Murphy (1985-), joueuse de basket-ball américaine naturalisée monténégrine ;
 Sheila Murphy (1898-1983), diplomate irlandaise ;
 Stefanie Murphy (1989-), joueuse gréco-américaine de basket-ball ;
 Steve Murphy (1956-), chercheur britannique en littérature française ;
 Susan Murphy (1958-), statisticienne américaine ;
 Tab Murphy, réalisateur et scénariste de films Disney ;
 Tadhg Murphy (1979-), acteur irlandais ;
 
 
 
 Thomas Murphy (1949-), républicain irlandais, chef de l'État-major de l'IRA provisoire ;
 Thomas S. Murphy (1925-2022), homme d'affaires américain du monde de la télévision ;
 Tim Murphy (1959-), homme politique canadien ;
 Tim Murphy (né en 1969), écrivain américain ;
 Timothy Patrick Murphy (1959-1988), acteur américain de cinéma et de télévision ;
 
 Tommy Murphy (1921-1985), joueur irlandais de football gaélique ;
  (1979-), dramaturge australien ;
 Torpedo Billy Murphy (1863-1939), boxeur néo-zélandais ;
 Trey Murphy III (2000-), joueur de basket-ball américain ;
 Troy Murphy (1980-), joueur de basket-ball américain ;
 Tucker Murphy (1981-), fondeur bermudien ;
 Walter Murphy (1952-), compositeur américain ;
 Walter F. Murphy (1929-2010), écrivain et politologue américain ;
 Warren Murphy (1933-2015), écrivain américain ;

Personnages de fiction 
 Alex Murphy / RoboCop est le personnage principal de l'univers de RoboCop ;
 Bleeding Gums Murphy, personnage de la série Les Simpson ;
 Eric Murphy est un personnage de fiction de la série télévisée américaine Entourage ;
 Murfy est un personnage de la série de jeux vidéo Rayman ;
 Sean Murphy est un personnage de la série télévisée Oz ;
 Tex Murphy est un héros de jeux d'aventure ;
 Murphy Cooper (interprétée par Jessica Chastain et Mackenzie Foy) dans Interstellar.

Prénom 
 Murphy Akanji (1977-), joueur de football international nigérian ;
 Murphy Anderson (1926-2015), dessinateur et encreur de bande dessinée américain ;
 Murphy Burnatowski (1991-), joueur canadien de basket-ball ;
 Murphy Dunne (1942-), acteur et compositeur américain ;
 Murphy J. Foster (1849-1921), homme politique américain ;
 Murphy J. Foster, Jr. (1930-), homme politique américain ;
 Murphy Jensen (1968-), ancien joueur de tennis américain ;
 Murphy Lee, de son vrai nom Torhi Harper (1982-), rappeur américain ;
 Murphy Taele (1976-), joueur néo-zélandais d'origine samoane de rugby à XV ;
 Murphy Troy (1989-), joueur américain de volley-ball.

Toponymes

Argentine 

 Murphy dans la province de Santa Fe

Canada 
 Rivière Murphy, un affluent de la baie La Malbaie, coulant dans le territoire non organisé de Mont-Alexandre et dans la ville de Percé, dans la MRC Le Rocher-Percé, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.

États-Unis 

 Murphy en Caroline du Nord ;
 Murphy dans le Delaware ;
 Murphy dans l'Idaho ;
 Murphy dans le Missouri ;
 Murphy, census-designated place située en Oklahoma ;
 Murphy au Texas ;
 Ranch Murphy,  ranch construit dans la communauté du Rustic Canyon en Californie ;
 Murphy Island, une île de Caroline du Sud ;
 le lac Murphy, un lac du Colorado ;
 Murphy Trail and Bridge, sentier de randonnée dans l'Utah.

Autres 

 , loi empirique

 Murphy, premier roman de Samuel Beckett ;
 Jason Murphy, roman de Paul Fournel ;
 Murphy Brown, série télévisée ;
 Murphy, planète de la franchise  ;
 Murphy Radio ;
 Murphy Aircraft Mfg. Ltd. ;
 Signe de Murphy, en médecine signe clinique utilisé pour le diagnostic différentiel de douleurs abdominales.

Références 

Homonymie d'hydronyme
Patronyme irlandais
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de titre